Râul Baia se poate referi la următoarele cursuri de apă din România

 Baia - afluent al râului Fleț
 Baia - afluent al râului Someșul Mare
 Baia - afluent al Tisa